Vavruška ist der Familienname folgender Personen:

 David Vavruška (* 1972), tschechischer Fußballtrainer
 Miloš Vavruška (1924–2004), tschechischer Schauspieler